Moquegua (regio), een regio in Peru
Moquegua (stad), de hoofdstad van die regio